Флаг муниципального образования Кавка́зское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2919.

Описание 
«Красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края синюю полосу в 1/3 ширины полотнища и посередине красной части — белые изображения шашки, пернача и подковы. Шашка и пернач положены накрест перед подковой. Размер фигур составляет, от верхнего края шашки и пернача до их нижнего края 1/2 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Белая подкова является символом счастья и благополучия, а в сочетании с казацкой шашкой и полковым перначом аллегорически показывает славное казачье прошлое, первых основателей станицы кавказской — донских казаков. Белый полковой пернач аллегорически показывает Кавказский казачий полк, который стоял в станице. Белая подкова с положенными на неё в косой крест перначом и шашкой аллегорически говорят и о постоянно расквартированных в станице регулярных воинских частях, как в прошлом, так и сейчас. Белый цвет (серебро) композиции символизирует мудрость, совершенство, веру.

Красный цвет флага символизирует мужество кавказцев, самоотверженность, героизм, храбрость. Также красный цвет — это символ боевых заслуг, красоты, праздника.

Синяя полоса аллегорически показывает главную реку кубанской земли — Кубань, на берегу которой находится Кавказское сельское поселение. Синий цвет (лазурь) также символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления, это цвет донских казаков — первых поселенцев земли кавказской.

Примечания 

Флаги с изображением подков
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением булавы